Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2013.

Afrika 
Afrika stellt 3 Teilnehmer, die bei der Afrikameisterschaft 2012 ermittelt wurden. Die Meisterschaft fand vom 11. bis 20. Januar 2012 in Marokko in Turnierform statt. Die drei Erstplatzierten qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Hauptrunde

WM-Teilnehmer 
Qualifiziert für die WM 2013 sind:
  (Afrikameister 2012)
  (2. bei Afrikameisterschaft 2012)
  (3. bei Afrikameisterschaft 2012)

Amerika 
Die drei Teilnehmer aus Amerika wurden bei der Panamerikameisterschaft 2012 ermittelt. Die Meisterschaft fand vom 18. bis 24. Juni 2012 in Argentinien in Turnierform statt. Die drei Erstplatzierten qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Hauptrunde

WM-Teilnehmer 
Qualifiziert für die WM 2013 sind:

Asien 
Asien stellte drei Teilnehmer, die bei der Asienmeisterschaft 2012 ermittelt wurden. Die Meisterschaft fand vom 26. Januar bis 4. Februar 2012 in Saudi-Arabien in Turnierform statt. Die drei Erstplatzierten qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Hauptrunde

WM-Teilnehmer 
Qualifiziert für die WM 2013 sind:
  (Asienmeister 2012)
  (2. bei Asienmeisterschaft 2012)
  (3. bei Asienmeisterschaft 2012)

Europa 
Europa stellt 14 Teilnehmer der Weltmeisterschaft. Automatisch qualifiziert sind Spanien als Gastgeber und Frankreich als titelverteidigender Weltmeister. Direkt qualifiziert sind die drei besten Mannschaften der Europameisterschaft 2012. Da Spanien bereits als Gastgeber qualifiziert war, standen bereits vor den Halbfinalpartien Serbien, Kroatien und der spätere Europameister Dänemark als WM-Teilnehmer fest.

Qualifikationsgruppen 
Die nicht bei der Europameisterschaft vertretenen Teams traten in einer Qualifikationsrunde vom 2. November 2011 bis 15. Januar 2012 in Gruppenspielen an. Die sieben Gruppensieger und die nicht über die Europameisterschaft qualifizierten Mannschaften spielen dann in einer Play-off-Runde die neun weiteren europäischen Teams aus.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Play-off-Spiele 
Teilnehmer an den Play-offs sind:

Platzierte 4.–16. der Europameisterschaft 2012:

, , , , , , , , , , 

Sieger der Qualifikationsgruppen:

, , , , , , 

Die Auslosung der Play-offs fand am 29. Januar 2012 statt.

Folgende Spiele wurden am 9./10. Juni (Hinspiele) und am 16./17. Juni (Rückspiele) ausgetragen:

|}

WM-Teilnehmer 

Qualifiziert für die WM 2013 sind aus Europa:

  (Gastgeber)
  (Titelverteidiger)
  (Europameister 2012)
  (2. bei Europameisterschaft 2012)
  (3. bei Europameisterschaft 2012)

Ozeanien 
Ozeanien stellt einen Teilnehmer, der im Juni 2012 mit Hin- und Rückspiel zwischen Australien und Neuseeland ermittelt wurde. Australien gewann beide Spiele mit jeweils 31:10.

|}

Qualifiziert für die WM 2013 ist:

Einzelnachweise 

Manner 2013
Sport (Spanien)